Ка́птол () — община с центром в одноимённом посёлке в восточной части Хорватии, в Пожежско-Славонской жупании. Население общины 3472 человека (2011), население посёлка — 1409 человек. В состав общины кроме административного центра входят ещё 9 деревень.

Большинство населения общины составляют хорваты — 97,2 %, чехи составляют 1,8 % населения.

Населённые пункты общины находятся в северной части Пожежской долины на южных склонах хребта Папук. В 8 км к юго-западу находится город Пожега, в 8 км к востоку — Кутьево. Через Каптол проходит автодорога Велика — Кутьево.

В посёлке сохранились руины старинной крепости.

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины 

Общины Пожегско-Славонской жупании